Makoto Okazaki ist der Name folgender Personen:

* Makoto Okazaki (Eiskunstläufer) (* 1976), japanischer Eiskunstläufer
 Makoto Okazaki (Fußballspieler) (* 1998), japanischer Fußballspieler